The Throne kan syfta på:

 Watch the Throne – ett studioalbum av hiphopartisterna Jay-Z och Kanye West
 Henning Throne-Holst (1895–1980),  en svensk-norsk företagsledare